La conférence du Caire de 1921 tenue par des responsables britanniques pour examiner et discuter des problèmes du Moyen-Orient.
La conférence du Caire de 1943 porte sur le Japon et l'Asie.
La conférence du Caire de 1993 porte sur la régulation des naissances.
 La Conférence internationale sur la Population et le Développement du Fonds des Nations unies pour la population qui eut lieu au Caire du 5 au .
La Déclaration des Droits de l'Homme du Caire de 1990 porte sur les droits de l'Homme.